Рафаел Хуарез има више значења:

 Рафаел Хуарез (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рафаел Хуарез (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рафаел Хуарез (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику